Szent István Egyetem volt Gödöllői Agrártudományi Egyetem
 Atomi tömegegység ATE, Atomi tömegegység